Europeiska cupvinnarcupen 1985/1986 vanns av Dynamo Kiev från det dåvarande Sovjetunionen som i finalen slog Atlético Madrid från Spanien med 3-0. Det var deras andra finalseger i turneringen, den första kom säsongen 1974/1975. Engelska klubblag stängdes från denna säsong av i fem år efter Heyselkatastrofen den 29 maj 1985.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1985/1986 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1985 i Europa
1986 i Europa
Fotbollssäsongen 1985/1986
1985/1986